High dynamic range, duidt op beelden met een hoog dynamisch bereik.
 High dynamic range rendering, een techniek die gebruikt wordt om een vituele 3D-wereld te genereren.
 Station Den Helder